Serena Williams era la detentrice degli ultimi due titoli, ma si è ritirata ai quarti di finale per un infortunio a una gamba.

In finale Marija Šarapova ha sconfitto Simona Halep con il punteggio di 1-6, 6-2, 6-3.

Teste di serie

 Serena Williams (quarti di finale, ritirata per infortunio alla gamba)
 Na Li (quarti di finale)
 Agnieszka Radwańska (semifinale)
 Simona Halep (finale)
 Petra Kvitová (semifinale)
 Jelena Janković (secondo turno)
 Angelique Kerber (primo turno, ritirata)
 Marija Šarapova (campionessa)

 Dominika Cibulková (primo turno) 
 Sara Errani (terzo turno) 
 Ana Ivanović (quarti di finale) 
 Flavia Pennetta (primo turno) 
 Caroline Wozniacki (secondo turno) 
 Carla Suárez Navarro (terzo turno) 
 Sabine Lisicki (terzo turno) 
 Sloane Stephens (terzo turno)

Qualificate

  Caroline Garcia (quarti di finale)
  Monica Niculescu (primo turno)
  Belinda Bencic (primo turno)
  Petra Cetkovská (secondo turno)

 Julia Görges (primo turno) 
 Karolína Plíšková (primo turno) 
 Mariana Duque Mariño (primo turno) 
 Kristina Mladenovic (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Mutua Madrid Open 2014
WTA Tour 2014